

Anni
45 – anno del I secolo d.C.
45 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
45 – numero naturale

Musica
45 – album dei Kino del 1982
45 – singolo degli Shinedown del 2003

Cinema
.45 – film statunitense del 2006